Eingericht oder Eingerichte sind außer Gebrauch gekommene Bezeichnungen für:
 In eine Glasflasche montierte dreidimensionale Darstellung: Geduldsflasche
 Die Teile eines historischen Schlosses ("Besatzung"), die zum Profil des Schlüsselbartes passen: Schloss (Technik)#Besatzungschloss